2167 Erin – asteroide della fascia principale
 Erin – cantante finlandese
 Erin – nome proprio di persona femminile e maschile 
 Erin – antico nome irlandese per l'Irlanda
 Erin – altro nome di Ériu, personaggio della mitologia irlandese

Geografia 
 Érin – comune del Passo di Calais in Francia
 Erin – città della Contea di Chemung, New York
 Erin – città della Contea di Houston, Tennessee
 Erin – città della Contea di Washington, Wisconsin